Demotivierung steht für:

 eine Verringerung von Verhaltensbereitschaft/Motivation
 einen Ablauf des semantischen Wandels, siehe Idiomatisierung